Vålerenga IF is een Noorse voetbalclub, opgericht in 1913. Vålerenga IF speelt zijn thuiswedstrijden in de Intility Arena te Oslo, dat 16.555 toeschouwers kan herbergen.

Erelijst 
 Landskampioen
1965, 1981, 1983, 1984, 2005

 Beker van Noorwegen
Winnaar: 1980, 1997, 2002, 2008
Finalist: 1983, 1985

Eindklasseringen

|}

De Noorse divisjons hebben in de loop der jaren diverse namen gekend, zie:  Eliteserien#Geschiedenis, 1. divisjon#Naamsveranderingen, 2. Divisjon.

{| class="wikitable" style="line-height: 1.0; text-align: center;"
|-
! Seizoen
! width=5%|№
! width=5%|Clubs !! Divisie !! Duels !! Winst !! Gelijk !! Verlies !! Doelsaldo !! Punten !!  
|-
| 2000 ||bgcolor="#FA8072"| 12 || 14 || Eliteserien || 26 || 5 || 9 || 12 || 32–44 || 30 || 7.630
|-
| 2001 ||bgcolor="#00FF00"| 1 || 16 || 1. divisjon || 30 || 19 || 8 || 3 || 71–29 || 62 || 4.025
|-
| 2002 || 8 || 14 || Eliteserien || 26 || 7 || 12 || 7 || 38–31 || 33 || 8.762
|-
| 2003 || 12 || 14 || Eliteserien || 26 || 6 || 10 || 10 || 30–33 || 28 || 9.335
|-
| 2004 || 2 || 14 || Eliteserien || 26 || 13 || 9 || 4 || 40–22 || 48 || 14.392
|- 
| 2005 ||bgcolor="#FFD700"| || 14 || Eliteserien || 26 || 13 || 7 || 6 || 40–27 || 46 || 15.658
|-
| 2006 || 3 || 14 || Eliteserien || 26 || 13 || 5 || 8 || 43–28 || 44 || 13.871
|-
| 2007 || 7 || 14 || Eliteserien || 26 || 10 || 6 || 10 || 34–34 || 36 || 13.835
|-
| 2008 || 10 || 14 || Eliteserien || 26 || 8 || 6 || 12 || 31–37 || 30 ||  12.700 
|-
| 2009 || 7 || 16 || Eliteserien || 30 || 12 || 4 || 14 || 47–50 || 40 ||  10.736 
|-
| 2010 || 2 || 16 || Eliteserien || 30 || 19 || 4 || 7 || 69–36 || 61 || 13.646
|-
| 2011 || 7 || 16 || Eliteserien || 30 || 14 || 5 || 11 || 42–33 || 47 || 13.280
|-
| 2012 || 8 || 16 || Eliteserien || 30 || 12 || 5 || 13 || 42–44 || 41 ||  10.908 
|-
| 2013 || 11 || 16 || Eliteserien || 30 || 10 || 6 || 14 || 41–50 || 36 ||  9.897 
|-
| 2014 || 6 || 16 || Eliteserien || 30 || 11 || 9 || 10 || 59–53 || 43 || 9.756
|-
| 2015 || 7 || 16 || Eliteserien || 30 || 14 || 7 || 9 || 49–41 || 49 || 10.099
|-
| 2016 || 10 || 16 || Eliteserien || 30 || 10 || 8 || 12 || 41–39 || 38 || 8.460
|-
| 2017 || 8 || 16 || Eliteserien || 30 || 11 || 6 || 13 || 48–46 || 39 || 9.703
|-
| 2018 || 6 || 16 || Eliteserien || 30 || 11 || 9 || 10 || 39–44 || 42 || 9.180
|-
| 2019 || 10 || 16 || Eliteserien || 30 || 8 || 10 || 12 || 39–44 || 34 || 7.835
|-
| 2020 || 3 || 16 || Eliteserien || 30 || 15 || 10 || 5 || 51–33 || 55 || 200
|-
| 2021 || 7 || 16 || Eliteserien || 30 || 11 || 12 || 7 || 46–37 || 45 || 4.318
|-
| 2022 ||  || 16 || Eliteserien || || || || || – ||  || 
|-
|}

Statistieken

 Vålerenga IF in Europa 

Vålerenga IF speelt sinds 1964 in diverse Europese competities. Hieronder staan de competities en in welke seizoenen de club deelnam:Champions League (2x)
2005/06, 2006/07
Europacup I (4x)
1966/67, 1982/83, 1984/85, 1985/86Europa League (2x)
2009/10, 2011/12
Europa Conference League (1x)
2021/22
Europacup II (2x)
1981/82, 1998/99UEFA Cup (5x)
1975/76, 1986/87, 2003/04, 2005/06, 2007/08
Intertoto Cup (1x)
1999Jaarbeursstedenbeker (2x)
1964/65, 1965/66

Bekende (oud-)spelers

Trainer-coaches

Externe links 
 Officiële website

 
Noorse voetbalclub
Oslo
Sportclub in Oslo